Ratiboř est un toponyme qui peut désigner :

Ratiboř, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Ratiboř, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie